Los Hoyos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Hoyos, Sonora, 
 Los Hoyos, Delstaten Mexiko, 
 Los Hoyos, Michoacán de Ocampo, Irimbo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar